Șesuri ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Șesuri (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Șesuri (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
 Șesuri (Suceava), Dorf im Kreis Suceava